Sommarprat kan avse:

 Sommar i P1, ett radioprogram i Sveriges Radio
 Vegas sommarpratare, ett radioprogram i Yle, Finlands public servicebolag